Clett kan syfta på följande platser:

 Clett, Holborn Head – en ö i Highland, Skottland
 Clett, Loch Dunvegan – en ö i Highland, Skottland
 Clett, Sil Wick – en ö i Sil Wick, Shetlandsöarna, Skottland
 Clett Head - en udde på ön Whalsay bland Shetlandsöarna, Skottland